Le Comte de Delnoch dirige la forteresse de Dros Delnoch qui protège le seul point d'accès au nord de l'empire Drenaï. C'est un personnage qui apparaît dans plusieurs romans du Cycle Drenaï de David Gemmell.

Comtes de Bronze 
Plusieurs Comtes de Delnoch ont aussi porté le titre de Comte de Bronze, cela signifie qu'ils ont porté la légendaire armure de bronze d'Orien. Les deux principaux Comtes de Bronze furent Egel et Regnak.

L'Armure de Bronze 
Comme son nom l'indique, l'Armure, d'une masse de , est en bronze et elle s'accompagne de 2 épées d'un métal de grande pureté (de l'acier argenté qui ne rouille pas).

Bien que souvent attribuée à Egel, l'Armure de Bronze a en réalité été réalisée par Axellion pour le roi de Drenaï Orien. Orien n'a jamais perdu une seule bataille et une statue, où il apparaît vêtu de cette Armure, a été édifiée en son honneur à Drenan, la capitale de Drenaï. C'est cette absence de défaite qui a donné autant de prestige à l'Armure, lui conférant un pouvoir psychologique fort. Orien, sachant que son royaume était en danger et que sa santé déclinait décida de cacher son Armure près du mont Raboas, le géant sacré, dans la chaîne des Montagnes de la Lune en territoire nadir. C'est Waylander qui, après avoir assassiné le fils d'Orien, Niallad, sur commande, ira chercher l'Armure avec ses amis Danyal et Durmast pour la confier à Egel. Celui-ci écrasa à Dros Purdol l'armée Vagrianne qui avait envahi Drenaï. Après avoir refusé la direction de la République Drenaï tout juste créée à la suite de la victoire face aux Vagrians, il s'installa à Dros Delnoch et devint le premier Comte de Bronze. Au cours de l'histoire, jamais un porteur de l'Armure de Bronze n'a perdu une bataille.

Histoire 
L'histoire des Comtes de Delnoch commence véritablement avec Egel, c'est lui qui fera de Dros Delnoch une forteresse de  Légende.

Egel 
Egel venait du nord, probablement pas d'une famille aisée et était décrit comme plutôt inculte mais fort et charismatique. Au cours de sa carrière il est devenu un général talentueux de l'armée Drenaï. Mais c'est au cours de l'invasion Vagrianne qu'il s'illustrera en écrasant les troupes Vagriannes à Dros Purdol, vêtu de l'Armure de Bronze de l'ancien roi Orien. Avec le général Karnak, il mit fin à la guerre en faisant la liaison avec les troupes du général Lentrian Loquet-de-Fer, dans la périphérie de Drenan, le dernier jour de l'automne. Egel refusa de prendre la tête du gouvernement de la République de Drenaï nouvellement formée et prit le titre de Comte de Bronze en retournant à Dros Delnoch. Il y fit alors construire une gigantesque forteresse entourée de 6 remparts pour bloquer la Passe de Delnoch, sur la foi d'une vision du prêtre Dardalion. Il fut assassiné par Morak sur ordre de Karnak dans sa forteresse 5 ans après la victoire de Purdol.

Delnar 
Le Comte Delnar avait une femme, Vashti, mais elle le trompait régulièrement (son premier amant connu fut Sieben le poète) et finit par le quitter après lui avoir donné son seul enfant, une fille nommée Virae. Alors qu'elle n'avait que 3 ans, il a combattu aux côtés de Druss lors de la bataille de la Passe de Skeln. Quinze ans plus tard, rongé par le cancer, il meurt à Delnoch pendant que la forteresse se prépare à la bataille imminente face au Nadirs d'Ulric.

Regnak 
Regnak, un jeune homme drenaï vit chez Horeb, un tavernier de Drenan. Il décide de faire un long voyage pour fuir la guerre. Cependant ce voyage ne l'en éloigne pas, comme il le souhaitait, mais au contraire il ne fait que l'en rapprocher. Car pendant son périple, il va rencontrer Virae, la fille du Comte de Delnoch. Celle-ci a un message à livrer aux Trente. Mais personne ne peut entrer en contact avec l'âme des Trente sans avoir à subir un test. Lors de ce test, le lecteur découvre que Regnak est un berserk (ou berserker). Pendant que Virae est en route pour le temple des Trente, son père meurt d'un cancer. Apprenant cela Regnak épouse Virae est devient ainsi Comte de Delnoch à son tour. Ce n'est que pendant la bataille contre les Nadirs que Regnak va revêtir l'armure de bronze et deviendra ainsi Regnak le Comte de Bronze. On apprend dans Waylander II que son arrière-grand-père adoptif n'est autre que Dakeyras.

Orrin 
Orrin succéda à son père, Regnak, en tant que Comte de Delnoch. Il dut alors affronter la Seconde Guerre Nadire. Pour obtenir la paix, il signa un traité avec le Khan, stipulant, entre autres, que son fils Hogun devait épouser la fille du Khan : Shillat. Environ 1 an après le mariage Tenaka Khan naquit de leur union. Hogun mourut dans un accident de cheval 2 ans plus tard, et Orrin en profita pour renvoyer Shillat et son enfant chez les Nadirs. Mais Orrin fut obligé d'accueillir Tenaka à Delnoch lorsqu'il atteignit l'âge de 16 ans. Le vieux Comte n'avait alors plus qu'un seul descendant encore en vie (hormis Tenaka) : le jeune Arvan. Plus tard, Tenaka sauva Arvan d'une tentative de meurtre. Puis, Orrin fut assassiné sur ordre de son conseiller Ceska tandis que ce dernier prenait le pouvoir pour devenir Empereur de Drenaï. Arvan disparut de la circulation au cours de ces événements.

Scaler 
Il s'agit en fait d'Arvan le descendant de la lignée des Comtes de bronze, qui avait alors disparu. Il est devenu un Voleur, mais sera rattrapé par son destin à la suite de ses retrouvailles avec Tenaka khan. Il deviendra alors Comte de Delnoch à son tour.

L'occupation Nadire 
Après la défaite de Scaler face aux Nadirs de Tenaka Khan, la République Drenaïe est envahie et occupée. La forteresse de Dros Delnoch est renommée Castel Tenaka et le Comte comme sa famille sont tués. Seul survit le jeune héritier du titre, Charéos, qui avait été envoyé un peu plus tôt en Gothir, avec son maître d'armes Attalis. Il est l'un des héros de la bataille de Bel-Azar, seule défaite subie par l'armée de Khan. Il participe ensuite à l'enlèvement de la femme de Jungir Khan (le fils de Tenaka), appelée Ravenna. Vendue au Khan comme esclave, ce dernier l'avait violée et elle était tombée enceinte de jumeaux. Après l'accouchement, Charéos remet l'un des enfants au shaman Asta Khan pour qu'il devienne le futur dirigeant de l'empire Nadir, mais il lui cache l'existence de son frère jumeau qu'il décide d'élever avec Ravenna dont il devient le compagnon. Charéos passe ainsi le reste de sa vie à former l'enfant pour qu'il devienne le nouveau Comte de Bronze.

La guerre des Jumeaux 
La Guerre des Jumeaux oppose les deux petits fils de Tenaka Khan, l'un à la tête de l'armée nadir et l'autre devenu Comte de Delnoch

Il n'y a pas de livre traitant de cette période. Elle est suggérée dans l'épilogue de La Quête des héros perdus et évoquée dans Les Guerriers de l’hiver.

Dans Les Épées de la nuit et du jour, le nom d'Adaran est révélé comme étant celui du jumeau gagnant.

Arbre généalogique 
Les hommes ont leur nom en gras et les femmes en italique.

Références 

Personnage de fantasy